Sidi Abdelmoumen – comune dell'Algeria
 Sidi Abdelmoumen – comune rurale del Marocco